Kocham Kino − program telewizyjny nadawany w TVP2, prowadzony przez Grażynę Torbicką
 Kocham kino − francuski film składający się z 33 etiud filmowych
 Kocham kino − polski film psychologiczny w reżyserii Piotra Łazarkiewicza